Příjmení Rosí nosí více osobností:

 David Rosí (* 1982), český šipkař
 Francesco Rosi (1922-2015), byl italský filmový režisér
 Luboš Rosí (* 1980), český novinář a redaktor
 Věra Rosí, vlastním jménem Veronika Schelleová (* 1976), česká básnířka

Související články 
 Rossi
 Rosa (rozcestník)
 Rosický

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení